Ugrini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 60 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 48 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji